Honcho steht für:
 Jeep Honcho, Automodell
 Honcho (Band), Musikgruppe
 Honcho (Zeitschrift), Magazin